Paolozzo IV della Faggiuola va ser fill de Uguccione Arrigo.

Com que era bastard no podia heretar i va perdre els feus paterns a mans dels veïns i cosins, i només va conservar Selvapiana. Al servei de Gian Galeazzo Visconti va combatre els florentins el 1404 i va ser derrotat però després es va reconciliar amb els seus enemics i li foren reconeguts Selvapiana i Santo Stefano com a feus de Florència, que va traspassar al seu fill Francesc, el darrer posseïdor, que va ser capità a l'exèrcit del duc de Milà i va morir més tard del 1426.

Comtes de Montefeltro